Jorge Giorgi (Monte Maíz, Provincia de Córdoba; ), es un empresario y expiloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en Fórmula Renault Argentina, Turismo Competición 2000 y Superturismo Sudamericano.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa TC 2000

Referencias 
Ficha en Driver Database

Enlaces externos 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de Turismo Competición 2000
Pilotos del Campeonato Sudamericano de Superturismos